Il singolare del torneo di tennis Toray Pan Pacific Open 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Manuela Maleeva che ha battuto in finale Claudia Kohde Kilsch 3-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Claudia Kohde Kilsch (finale)
 Manuela Maleeva (campionessa)
 Helena Suková (semifinali)
 Carling Bassett (semifinali)

 Assente
 Barbara Potter (quarti di finale)
 Lisa Bonder (quarti di finale)
 Sylvia Hanika (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Toray Pan Pacific Open 1984